Базанова — женская форма русской фамилии . Известные носители: Базанова (Кельх), Варвара Петровна (1872—1959) — благотворительница и меценатка.
 Базанова, Лидия Андреевна (1920—1944) — советская партизанка-разведчица.
 Базанова, Марина Викторовна (1962—2020) — советская гандболистка.
 Базанова, Найля Уразгуловна (1911—1993) — советский физиолог.
 Базанова, Юлия Ивановна (1852—1924) — купчиха 1-й гильдии, благотворительница.